

Horvátország
 Arapovac település Szluin községben

Szerbia
 Arapovac település Lazarevac községben